Darija Jurak e Anastasia Rodionova erano le detentrici del titolo, ma Rodionova ha deciso di non partecipare. Darija Jurak ha giocato insieme a Pauline Parmentier, perdendo al primo turno contro Mónica Puig e Sloane Stephens.

Tatjana Maria ed Heather Watson hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Kaitlyn Christian e Sabrina Santamaria con il punteggio di 7–5, 2–6, [10–2].

Teste di serie

  Anna Smith /  Renata Voráčová (quarti di finale)
  Monique Adamczak /  Natela Dzalamidze  (primo turno)

  Alla Kudryavtseva /  Arina Rodionova  (primo turno) 
  Lara Arruabarrena /  Arantxa Parra Santonja (semifinale)

Wildcard 

  Ana Sofía Sánchez /  Renata Zarazúa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2018